Тополе́ва ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Тополева вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Тополева вулиця — вулиця в місті Київ.
 Тополева вулиця — вулиця в місті Луцьк.
 Тополева вулиця — вулиця в місті Харків.

Вулиці